Mike Dunleavy Sr. – były amerykański koszykarz i trener w lidze NBA 
 Mike Dunleavy Jr. – amerykański koszykarz występujący w lidze NBA w barwach Milwaukee Bucks
 Mike Dunleavy – amerykański polityk